

Селищі — село, Степанківська сільська рада, Берестейська область.
 Селищі – село у Жабинківському районі Берестейської області, Хмелівська сільрада.
 Селищі – село у Світлогірському районі Гомельської області.
 Селищі – село в Островецькому районі Гродненської області.
 Селищі – село у Воложинському районі Мінської області.
 Селищі – село у Мстиславському районі Могилівської області.

Селищі — село, Атяшевський район, Мордовія
 Селищі — село, Ічалківський район, Мордовія
 Селищі — село, Краснослободський район, Мордовія

Селищі — поселення, община Светий Юрій-об-Щавниці, Помурський регіон

Див. також 
 Селище
 Вадовські Селищі
 Підгорні Селищі
 Покровські Селищі